

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mullerp“ beginnt.

Mullerp 



Mullerpe 
 Müllerperth, Johann (* 1957), deutscher Goldschmied
 Müllerperth, Kerstin (* 1962), deutsche Kunstglasbläserin
 Müllerperth, Magdalena (* 1992), deutsche Pianistin